Спорти́вная на́бережная:
 Спортивная набережная (Владивосток) — обиходное название набережной в районе Спортивной гавани во Владивостоке.
 Спортивная набережная (Воронеж) — улица в Воронеже.
 Спортивная набережная (Йошкар-Ола) — набережная в Йошкар-Оле.